Bosznia-Hercegovina
Grabovci, falu Konjic községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
Grabovci falu Vodice községben, Šibenik-Knin megyében

 Szerbia
Grabovci falu Ruma községben, a Szerémségi körzetben